Шуле: 

 Шуле — коммуна в Швейцарии.
 Шуле — село в Таджикистане.

 Шуле, Фредерик